Plusieurs Capétiens, princes ou issus de branches illégitimes, s’appellent ou sont surnommés Charles d’Orléans :

Maison de Valois :

 Charles d’Orléans (1394-1465), dit Charles  d'Orléans, duc d’Orléans, poète, père de Louis XII de France ;
 Charles d’Orléans (1459-1496), comte d’Angoulême, père de François  de France, neveu du précédent ;
 Charles de France (1522-1545), dit Charles II d'Orléans, duc d’Orléans, fils de François  de France ;
 Charles-Paris d'Orléans (1649-1672), duc de Longueville, issu d’une branche capétienne ayant pour auteur un fils bâtard de Louis de France, duc d’Orléans ;
 Charles-Louis d’Orléans (mort en 1688), chevalier de Longueville, fils naturel légitimé du précédent ;
 Charles d’Orléans de Rothelin (1691-1744), membre de l’Académie française, issu d’une branche capétienne ayant pour auteur un fils bâtard de François d'Orléans, marquis de Rothelin ;

Maison d’Orléans :

 Charles d’Orléans (1820-1828), duc de Penthièvre, quatrième fils de Louis-Philippe  ;
 Charles d’Orléans (1875), fils du comte de Paris ;
 Charles-Philippe d’Orléans (1905-1970), fils d'Emmanuel d'Orléans, qui portait le titre de courtoisie de duc de Vendôme, descendant du duc de Nemours ;
 Charles-Louis d’Orléans (1972), qui porte le titre de courtoisie de duc de Chartres, petit-fils de Henri d’Orléans, qui portait le titre de courtoisie de comte de Paris ;
 Charles-Philippe d’Orléans (1973), cousin germain du précédent.